Het WTA-tennistoernooi van Moskou (officieel Kremlin Cup) van 2006 vond plaats van 9 tot en met 15 oktober 2006 in de Russische hoofdstad Moskou. Het was de elfde editie van het Kremlin Cup-vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Moskou 2006. Er werd gespeeld op overdekte tapijtbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Mary Pierce was haar titel niet komen verdedigen. De als eerste geplaatste Amélie Mauresmo bereikte de kwartfinale. Daarin werd zij uitgeschakeld door Nicole Vaidišová.

De ongeplaatste Anna Tsjakvetadze uit Rusland won het toernooi. In de finale versloeg zij haar als vijfde geplaatste landgenote Nadja Petrova in twee sets. Tsjakvetadze wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Moskou op haar naam te schrijven. Het was haar tweede WTA-titel, ze won een maand eerder al het WTA-toernooi van Guangzhou.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
De als eerste geplaatste titelverdedigsters, Lisa Raymond en Samantha Stosur, strandden al in de eerste ronde.

Het als derde geplaatste duo Květa Peschke / Francesca Schiavone won het toernooi. In de finale versloegen zij het ongeplaatste koppel Iveta Benešová en Galina Voskobojeva in drie sets. Het was hun derde gezamenlijke titel. De Tsjechische Peschke had daarnaast al vijf eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Italiaanse Schiavone drie.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Moskou 2006
Moskou